Бадахос — місто в Іспанії.
 Бадахос — провінція в Іспанії.
 Бадахос (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Бадахоський договір
 Бадахоський мирний договір

Багатозначні терміни